František Xaver Brixi (1732-1771) Boheemse componist, kapelmeester en organist
Jan Josef Brixi (1719-1762), Boheems componist, muziekpedagoog en organist
Jeroným Brixi (1738-1803), Boheems componist en organist
Šimon Brixi (1693-1735), Boheems componist en organist
Viktorín Ignác Brixi (1716-1803), Boheems componist, organist en pianist